Leucușești se poate referi la:
 Leucușești, Suceava
 Leucușești, Timiș